Dwight kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Dwight (Illinois)
 Dwight (Kansas)
 Dwight (Nebraska)
 Dwight (North Dakota)